Dorotheental ist ein deutscher Ortsname:
 Dorotheental (Großenaspe), Ortsteil der Gemeinde Großenaspe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Dorotheental, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Zaskwierki (Gietrzwałd), Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Dorotheenthal